Clarks (Louisiana)
 Clarks (Nebraska)
 Clarks (schoenen), Brits schoenmakersbedrijf